Транзакционный секс — сексуальные отношения, в которых важным фактором является предоставление и/или получение подарков, денег или других услуг. Участники не всегда считают себя относящимися к категории проституток или клиентов, зачастую они склонны думать, что у них обычные отношения формата «парень-девушка». Те, кто предлагают секс, могут как чувствовать, так и не чувствовать привязанность к своим партнёрам.

Транзакционный секс — это надмножество секс-услуг, в котором обмен денежного вознаграждения за секс включает в себя набор обязательств шире, чем при традиционном формате оказания сексуальных услуг, не касающихся брака, которые могут не быть связаны с заранее установленными платежами или подарками, но в которых есть определённая материальная выгода от предоставления интимных услуг.

В странах Африки к югу от Сахары 
Распространенность транзакционного секса в странах Африки к югу от Сахары, характерная для внебрачных отношений для всех категорий доходов, тесно связана с социально-культурными ожиданиями в отношении полов, когда мужчина должен выступать в качестве поставщика ресурсов для своих партнёров, а женщины ожидают компенсации за секс. Это приводит к неявным предположениям об обмене, когда, например, мужчина может купить девушке напиток, а принятие ею напитка подразумевает готовность заниматься сексом. Транзакционный секс также становится средством миграции в тех местах, где молодые девушки имеют интимные отношения с более взрослыми мужчинами, например, из Европы или Северной Америки.

Общее согласие среди тех, кто изучает транзакционный секс, заключается в том, что он связан с совокупным воздействием бедности, влияния западного потребления, различий в экономической силе между мужчинами и женщинами и разрушением традиционных африканских традиций брака, связанных с благосостоянием невесты. Некоторые ученые также связывают транзакционный секс с использованием женской эротической силы и новых стратегий между поколениями и утверждают, что они являются частью более широкой моральной экономики, где деньги, которые молодые девушки зарабатывают на транзакционном сексе, перераспределяются между родственниками и сверстниками.

Такого рода отношения распространены не только в странах Африки к югу от Сахары, но также все чаще встречаются в других частях мира, таких как Юго-Восточная Азия.

См. также 
 Гипергамия
 Эндзё-косай
 Содержанка
 Золотоискательница

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Неформальная экономика
Проституция
Сексуальность и возраст